Modell kan syfta på:

 Vetenskaplig modell – en vetenskaplig abstraktion eller försök till avbildning av verkligheten
 Matematisk modell – en abstrakt matematisk beskrivning av ett fenomen
 Skalmodell – en fysisk avbildning av ett motiv för presentation, hobby eller experiment
 Modell (logik) – begrepp inom logiken
 Modell (version) – en version av en produkt
 Bilmodell – en serie bilar från ett bilmärke
 Marknadsföringsmodell – en modell som anlitats för att höja konsumenternas efterfrågan på ett specifikt företag, produkt, tjänst, ett varumärke

Yrken
 Fotomodell – en person som agerar modell vid fotografering
 Mannekäng – benämning på små modedockor i trä eller personer som visar kläder
 Nakenmodell – en person som poserar naken i helfigur
 Konstnärsmodell – en person som poserar naken i helfigur
 Krokimodell – en person som poserar naken i helfigur

Se även
 Modellera – ett material som låter sig skulpteras relativt lätt
 Modellering – flera